

Film
The Derby 1905 – documentario del 1905 prodotto dalla Hepworth
The Derby 1905 – documentario del 1905 prodotto dalla Urban Trading Company

Pagine correlate
Derby